Sveti Andrija (Svetac) – wyspa na Adriatyku, wchodząca w skład archipelagu Viskiego
 Sveti Andrija – wyspa na Adriatyku, jedna z wysp Elafickich, w pobliżu Dubrownika